Település:
 Leányvár, település Komárom-Esztergom megyében

Várromok:

Magyarország:
 Leányvár, várrom Bajcsa közelében (Zala megye)
 Leányvár, várrom Értény közelében (Tolna megye)
 Leányvár, várrom Kaposszekcső közelében (Tolna megye)
 Leányvár, várrom Mende közelében (Pest megye)
 Leányvár, várrom Miskolc közelében (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
 Leányvár, várrom Pocsaj közelében (Hajdú-Bihar megye)
 Leányvár, várrom Révleányvár közelében (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
 Leányvár, várrom Sióagárd közelében (Tolna megye)
 Leányvár, várrom Süttő közelében (Komárom-Esztergom megye)
 Leányvár, várrom Szakcs közelében (Tolna megye)

Románia:
 Leányvár, várrom Szászfenes közelében (Kolozs megye)

Szlovákia:
 Leányvár, várrom Selmecbánya közelében
 Izsa-Leányvár, római kori tábor régészeti lelőhelye a Duna mellett